«Стампа» ( — «Печать») — одна из крупнейших ежедневных газет Италии. Основана в 1867 году в Турине.

Ранее называлась «Пьемонтский вестник» (), и была либеральным органом, очень распространённым в северной Италии, затем заняв центристские позиции.

Текущий владелец — FIAT Group. Главная контора находится в Турине. В 2015 году тираж составлял более 254 тысяч копий. Четвёртая по тиражу, после «Коррьере делла сера», «Репубблика» и Il Sole 24 Ore, газета в Италии.

История

XIX—XX века 
Издание основано в городе Турине 9 февраля 1867 (1866) года под названием Gazzetta Piemontese журналистом и писателем Витторио Берсецио. В 1895 году издание купил Альфредо Фрассати. Именно он дал новое название для газеты — «Ла Стампа». После прихода к власти Бенито Муссолини Фрассати всё ещё ​​оставался издателем. «Ла Стампа» теперь считалась либеральной газетой и защитником демократии. Отказавшийся от поддержки фашистов Фрассати в 1924 году был вынужден уйти в отставку (к тому же, газета критиковала убийство социалиста Джакомо Маттеотти). В течение нескольких лет издание использовалось в качестве рупора фашистской пропаганды.

После Второй мировой войны «Стампа» временно переименовали в La Nuova Stampa — издание с довоенными традициями. На страницах газеты освещались итальянские социальные проблемы. Впоследствии газету купил Джованни Аньелли.

Современность 
«Стампа» издавалась в Турине в формате плаката до ноября 2006 года. К тому же, в 1999 году газета запустила свой ​​веб-сайт. «Ла Стампа» также инициировала проект, получивший название «Vatican Insider». Этот отдел считается частью ежедневного издания, а среди его сотрудников — известные аналитики. С 26 мая 2006 года в рамках газеты «Ла Стампа» выходит и ежемесячный журнал «Specchio +». До 7 апреля 2006 года журнал был еженедельным приложением к основному изданию. Сегодня газета характеризуется либеральным направлением. Издание имеет вечерний выпуск — «Стампа сера» («Stampa Sera»). В общем, «Стампа» рассчитана на жителей севера Италии, в частности, региона Пьемонт. С 2009 года и до сих пор главным редактором газеты «Стампа» является Марио Калабрези. С изданием сотрудничал итальянский писатель Альберто Моравиа (Alberto Moravia). В сентябре 2012 года редакция газеты переехала в новую главную контору в Турине, оставив историческое здание редакции. 9 апреля 2013 года в здании редакции было найдено взрывное устройство. Считается, что это дело рук анархистов. Взрывчатка была успешно обезврежена.

С 12 мая 2018 года газета выходит в новом графическом виде. Наиболее заметным элементом является изменение шрифта. Размер текста немного больше. Кроме того, раздел «Культура, общество и представления» был объединен под заголовком «Современное время», узнаваемый по использованию розового цвета на страницах. В тот же период на веб-сайте lastampa.it появился раздел «Главные новости», который включает редакционные статьи, которые можно прочитать только по подписке.

С 2015 года по 2019 год все статьи были опубликованы под лицензией Creative Commons BY-NC-ND.

В октябре 2019 года все статьи, опубликованные с 1867 года по 2005 год, были оцифрованы и доступны в сети бесплатно.

Редакция 
 редакция

 Джулио Ансельми (редактор)
 Массимо Граммеллини (вице-редактор)
 Роберто Бельято (вице-редактор)
 Умберто ла Рокка (вице-редактор)
 Федерико Хемерикка (вице-редактор, Рим)

 журналисты

 Массимо Граммеллини
 Барбара Спинелли
 Люсия Аннанзиета
 Гуидо Черонетти
 Анна Мина Меззини
 Маурицио Молинари
 Стефания Миретти
 Роберто Беккантини
 Фиамма Ниренштайн

 бывшие журналисты

 Норберто Боббио
 Джованни Арпино
 Карло Фруттеро
 Франко Лучентини
 Энцо Беттица

Тираж

Критика 
15 марте 2022 года, во время вторжения России в Украину, газета разместила статью «Missile fa strage a Donetsk. Scambio di accuse Kiev-Mosca» () об обстреле Донецка 14 марта, в котором стороны обвинили друг друга. На следующий день редакция решила «снова показать чистый ужас войны» и на первой полосе разместила фотографию мужчины и трупов на заднем плане, снятую после обстрела Донецка и подписанную сверху как «La carneficina» («Бойня»). Ниже были размещены четыре новостных заголовка о войне, а на самом фото — новостые заголовки об решающем штурме Киева и детях-беженцах во Львове. Подпись о том, что именно было изображено на первой полосе, там отсутствовала, из-за чего фотографию можно было принять за снимок из штурмуемого российскими войсками Киева — за это газету раскритиковали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты Италии
Газеты на итальянском языке
Печатные издания, возникшие в 1867 году
Появились в 1867 году в Италии